Die Abkürzung BSDP steht für:

 Belarussische Sozialdemokratische Partei, Name mehrerer Parteien in Weißrussland
 Boot Service Discovery Protocol, Netzwerkprotokoll

Abkürzung